Хайнц Штрелов (; 15 июля 1915 года, Гамбург, Германия — 13 мая 1943 года, Берлин, Германия) — немецкий журналист, унтер-офицер, антифашист, член движения Сопротивления во время Второй мировой войны, член организации «Красная капелла».

Биография 
Хайнц Штрелов родился 15 июня 1915 года в Гамбурге, в Германской империи. Родители его были коммунистами. Сам он был одним из первых членов Коммунистического союза молодёжи Германии (KJVD). В 1933 году несколько недель провёл в тюрьме Гамбург-Фульсбюттель. После освобождения продолжил свою деятельность в движения Сопротивления вместе с рабочей молодёжью и организовал группу в Гамбурге, которая поддерживала связь с Клаусам Бюкингом и Густавом Борнзеном в Бремене., а также контакты с инструктором KDP Конрадом Бленке.

В 1940 году нес военную службу в Гамбурге. В конце 1941 года познакомился с Като Бонтьес ван Бек. Вместе они переехали в Берлин-Шарлоттенбург, где принимали участие в деятельности движения Сопротивления: печатали и распространяли нелегальные издания и листовки с призывами к борьбе и сопротивлению нацистам. Некоторое время сотрудничали с группой Харро Шульце-Бойзена, но в августе 1942 года отделились от неё и продолжили борьбу самостоятельно.

Арест и казнь 
20 сентября 1942 года Като Бонтьес ван Бек была арестована гестапо, а в начале октября 1942 года арестовали и Хайнца Штрелова. 18 января 1943 года за «пособничество врагу» суд приговорил его к высшей мере наказания.

13 мая 1943 года Хайнц Штрелов был обезглавлен в тюрьме Плёцензее в Берлине.

Литература 
 Hermann Vinke: Cato Bontjes van Beek. «Ich habe nicht um mein Leben gebettelt». Ein Porträt. Zürich, Hamburg 2003: Arche. ISBN 3-7160-2313-2
 Gert Rosiejka: Die Rote Kapelle. «Landesverrat» als antifaschistischer Widerstand. — Mit einer Einführung von Heinrich Scheel. Ergebnisse-Verlag: Hamburg 1986, ISBN 3-925622-16-0
 Mietje Bontjes van Beek: Verbrennt diese Briefe! Verlag Atelier im Bauernhaus: Fischerhude 1998
 Katja Behrens (Hrsg.): «Leben Sie wohl und glücklich.» Abschiedsbriefe aus fünf Jahrhunderten. Mit einem Essay der Herausgeberin.
 Jörg Wollenberg: Antifaschistischer Widerstand in Bremen 1933—1945 (Universitätsdruck) Bremen 1981
 Heinrich-Wilhelm Wörmann: Widerstand in Charlottenburg; Band 5 der Schriftenreihe der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Berlin 1998

Ссылки 
 Netzwerke des Widerstands (Gedenkstätte Deutscher Widerstand)

Примечания 

Члены Красной капеллы
Умершие в Плётцензее
Казнённые на гильотине
Казнённые во Вторую мировую войну
Казнённые в 1943 году